L'édition 2019 du tournoi de tennis de Buenos Aires se déroule du 11 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Marco Cecchinato remporte l'épreuve en simple, Máximo González et Horacio Zeballos celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait de l'Espagnol Pablo Carreño Busta. Il est remplacé par Cristian Garín.

Pendant le tournoi 
Le tenant du titre et  mondial Dominic Thiem est éliminé en 1/2 finale par Diego Schwartzman, avec qui il atteint la finale en double.

Lauréats 
Marco Cecchinato remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Diego Schwartzman.

En double, Máximo González et Horacio Zeballos décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Diego Schwartzman et Dominic Thiem. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2019
Buenos Aires
Sport en Argentine en 2019
Tennis en février 2019